Высо́кое () — украинское село в Зеньковском районе Полтавской области.

Код КОАТУУ — 5321381501. Население по переписи 2001 года составляло 501 человек.

Является административным центром Высоковского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Высокое находится на расстоянии 3 км от сёл Черняки и Тёплое (Гадячский район), и 8 км от деревни Веприк.

По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
В период Гетманщины, предположительно, носило название Купчин. Согласно ведомости 1782 года, в хуторе Купчин числилось 268 крестьян обоего пола, и некоторые другие угодья. Примерно в это же время хутор вместе с крестьянскими подворьями был пожалован в качестве приданого бунчуковым товарищем С. С. Лизогубом своему зятю, будущему дворянину А. Д. Гоголю-Яновскому, деду знаменитого украинского драматурга Николая Гоголя, и с этого момента он становится одним из родовых имений малоросских дворян Яновских, получив название Меркурьевка (в отличие от Васильевки, где дед Гоголя также имел свою усадьбу).

 С 1782 по 1946 годы — Меркурьевка (Яновщина);
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов 
 с 1946 года — село Яновщина переименовано в село Высокое..

Экономика 
 Птице-товарная ферма.
 ЧП «Высокое».

Действующая ферма образована на базе бывшего совхоза «Победа».

Объекты социальной сферы 
 детский сад;
 среднеобразовательная школа (в советское время — семилетняя);
 дом культуры с библиотечным залом (т. наз. клуб);
 фельдшерско-акушерский пункт;
 спортивная площадка;
 почтовое отделение;
 стадион;
 сельмаг.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания